Сухая Берёзовка — топоним:

 Сухая Берёзовка — село в Бобровском районе Воронежской области.
 Сухая Берёзовка — река в Воронежской области.
 Сухая Берёзовка — река в Саратовской и Ульяновской областях.

См. также 
 Берёзовка (река)